Гейгер:

Прізвище 

 Ганс Вільгельм Гейгер (, 30 вересня 1882 — 24 вересня 1945, Потсдам) — німецький фізик, перший створив детектор альфа-частинок Лічильник Гейгера.
 Збігнєв Гейгер (; нар.. 13 вересня 1939, м. Тлумач (нині Івано-Франківської області) — польський актор театру та кіно і телебачення.
 Рой Гейгер (, 25 січня 1885 Мідлберг, Флорида — 23 січня 1947 Бетесда, Меріленд) — американський військовий діяч, генерал.
 Марк Гейгер (; 25 серпня 1974, Бічвуд, Нью-Джерсі) — американський футбольний арбітр.

Географічні об'єкти 

 Гейгер — містечко в окрузі Самтер, штат Алабама, США.